Grupp H i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2012 är en kvalificeringsgrupp till Europamästerskapet i fotboll 2012.

I gruppen spelade Portugal, Danmark, Norge, Cypern och Island.

Tabell

Resultat

Målgörare 
5 mål

  Cristiano Ronaldo 

4 mål

  Nani

3 mål

  Ioannis Okkas
  Nicklas Bendtner

  Dennis Rommedahl 

  Hélder Postiga 

2 mål

  Andreas Avraam  
  Michael Krohn-Dehli  
  Heiðar Helguson
  Hallgrímur Jónasson

  Mohammed Abdellaoue
  John Carew
  Erik Huseklepp 

  Hugo Almeida   
  Danny  
  Raúl Meireles

1 mål

  Efstathios Aloneftis 
  Michalis Konstantinou 
  Christian Eriksen
  Lars Jacobsen
  Thomas Kahlenberg
  Kasper Lorentzen 

  Morten Rasmussen 
  Lasse Schøne 
  Kolbeinn Sigþórsson
  Gylfi Sigurðsson
  Tom Høgli
  Morten Gamst Pedersen
 
  Brede Hangeland
  John Arne Riise
  Eliseu
  Manuel Fernandes 
  João Moutinho

1 självmål
  Ricardo Carvalho (spelandes mot Danmark)

Publik

Disciplin

Referenser

Externa länkar 
 EM-kvalgrupp H på UEFA:s hemsida

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2012